Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара делфин стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 25. јула (квалификације и полуфинала) и 26. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини била су пријављена 44 такмичара из 39 земаља. Титулу светског првака освојио је јужноафрички пливач Чад ле Кло који је финалну трку испливао у времену 1:53,33 минута. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Мађарске Ласло Чех док је бронзана медаља припала Јапанцу Даији Сетоу.

Српски репрезентативац Себастијан Сабо је своју квалификациону трку испливао у времену од 52,16 секунди што је било довољно за 19. резултат квалификација.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Квалификације 
За такмичење у тркама на 200 метара делфин стилом била су пријављена 44 такмичара из 39 земаља, свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке пливане су 25. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:12 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у 5 квалификационих група.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су у вечерњем делу програма 25. јула са почетком од 19:04 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 пливача са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка пливана је 26. јула у вечерњем делу програма од 18:01 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.